Il doppio del torneo di tennis Launceston Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Kotomi Takahata che hanno battuto in finale Shu-Ying Hsieh e Saisai Zheng 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Arina Rodionova /  Melanie South (primo turno)
 Sally Peers /  Olivia Rogowska (semifinali)

 Pemra Özgen /  Chanel Simmonds (primo turno)
 Stephanie Bengson /  Tyra Calderwood (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Launceston Tennis International 2012